Florian – imię męskie
 Florian (Marek Anniusz Florian) (200–276) – cesarz rzymski
 Florian z Korytnicy – średniowieczny rycerz polski, kasztelan wiślicki
 Florian z Kościelca – biskup płocki w latach 1318–1333
 Florian z Mokrska – polski duchowny katolicki, w latach 1367–1380 biskup krakowski
 Florian – polski film z 1938 r. w reż. Leonarda Buczkowskiego
 Florian – polski film z 1940 r. w reż. Edwina L. Marina